Acorn Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Acorn Creek (Blue River), Fluss im Bundesstaat Colorado
 Acorn Creek (Chattahoochee River), Fluss im Carroll County, im Bundesstaat Georgia
 Acorn Creek (Burton Cove), Fluss im Rabun County, im Bundesstaat Georgia
 Acorn Creek (Big Creek), Fluss im Bundesstaat Idaho
 Acorn Creek (South Fork American River), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Acorn Creek (Porcupine Creek), Fluss im Bundesstaat Montana
 Acorn Creek (Horse Creek), Fluss im Bundesstaat Oregon
 Acorn Creek (Sandy River), Fluss im Bundesstaat Virginia
 Acorn Lake Creek, Fluss im Bundesstaat Florida
 Little Acorn Creek, Fluss im Bundesstaat Alabama
 North Acorn Creek, Fluss im Bundesstaat Colorado